

Letteratura
Il club dei suicidi (The Suicide Club) – breve racconto di Robert Louis Stevenson del 1878

Cinema
The Suicide Club – cortometraggio muto statunitense del 1909 diretto da David W. Griffith
The Suicide Club – film muto statunitense del 1914 diretto da Maurice Elvey
Il club dei suicidi (The Suicide Club) – film statunitense del 1988 diretto da James Bruce
The Suicide Club – film statunitense del 2000 diretto da Rachel Samuels